Суперкубок УЕФА — ежегодный футбольный турнир, основанный в 1972 году. В его розыгрыше принимают участие победители Лиги чемпионов УЕФА (с 1972 года по 1991 год — обладатели Кубка европейских чемпионов УЕФА) и Лиги Европы УЕФА (с 1972 по 1999 в турнире принимали участие обладатели Кубка обладателей кубков УЕФА, но после его упразднения в Суперкубке играли победители Кубка УЕФА, а в 2010 году он был переименован в Лигу Европы УЕФА, и теперь в матче Суперкубка принимают участие её победители).

До 1997 года победитель определялся по результатам двух матчей, по одному на стадионе каждого участвующего клуба, но в 1998 году был введён одноматчевый розыгрыш на нейтральном поле стадиона «Луи II» в Монако.
Первым тренером, выигравшим Суперкубок УЕФА, стал румын Штефан Ковач, который привёл амстердамский «Аякс» к победе в 1972 году, но этот розыгрыш официально не признан УЕФА. Самые успешные тренеры в Суперкубке — итальянские, они выиграли этот турнир в общей сложности десять раз.

Шестеро главных тренеров смогли завоевать Суперкубок УЕФА два раза. Первый двукратный победитель — Раймон Гуталс, он привёл «Андерлехт» к победе в 1976 и 1978 году. Того же результата добились Алекс Фергюсон вместе с «Абердином» в 1983 году и в 1991 с «Манчестер Юнайтед», Луи ван Гал с «Аяксом» и «Барселоной» в 1995 и 1997 годах, Карло Анчелотти с «Миланом» в 2003 и 2007 годах. Единственными, кто выиграл два Суперкубка подряд, являются Арриго Сакки и Зинедин Зидан . Арриго Сакки добился двух побед подряд с «Миланом» в 1989 и 1990 годах, а Зинедин Зидан с «Реал Мадридом» в 2016 и 2017 годах. 

Испанец Пеп Гвардиола стал первым тренером — трёхкратным обладателем Суперкубка Европы. Он дважды побеждал с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах. Ещё один раз Гвардиола побеждал с «Баварией» в 2013. Через год это достижение повторил итальянец Карло Анчелотти, одержавший победу с клубом «Реал Мадрид», а до этого дважды бравший трофей с «Миланом».

Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Суперкубок УЕФА.

Список победителей по годам

Главные тренеры по странам 

В этой таблице указано количество побед по гражданской принадлежности главных тренеров.

См. также 
 Суперкубок УЕФА
 Список розыгрышей Суперкубка УЕФА

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 
 
 

Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА